Kinnareemimus — род динозавров из инфраотряда орнитомимозавров. Ископаемые остатки найдены в нижнемеловых отложениях Таиланда.

Известен по голотипу PW5A-100, который составляют позвонки, частичные лобковые кости, плюсневые кости и неполная малая берцовая кость. Является самым ранним онитомимозавром. Открытие Kinnareemimus указывает на то, что орнитомимозавры произошли из Азии.

Примечания 

Орнитомимозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2009 году